

Топоніми 
 Лабрадор — півострів у Північній Америці.
 Ньюфаундленд і Лабрадор — провінція Канади.
 Лабрадор — море Атлантичного океану.
 Лабрадорська течія — холодна течія біля берегів однойменного півострова.

Персоналії 
 Педро Гомес Лабрадор (Pedro Gómez Labrador; 1755—1852) — іспанський дипломат і аристократ.
 Рауль Лабрадор (1967) — американський політик.

Інше 
 Лабрадор — порода собак.
 Лабрадор — мінерал групи польових шпатів.
 Лабрадорит — гірська порода.
 «Лабрадор» — російська рок-група.